X25 ou X.25 peut faire référence à :
 Contact avec d'autres arthropodes venimeux, d’après la classification internationale des maladies ;
 Panhard X25, une automobile du constructeur français Panhard ;
 X.25, une norme de communication.

Voir aussi
 nombre 25
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres